Уерта ел Ваден има више значења:

 Уерта ел Ваден (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уерта ел Ваден, Лас Гранхас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику